Le district de Kita peut faire référence au :

 District de Kita (Ehime)
 District de Kita (Kagawa)

Homonymie de toponyme